EI poate fi:
 Irlanda, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Enterprise Investors, companie de investiții din Europa Centrală și de Est